WBIS steht als Abkürzung für:

 World Biographical Information System
 Wechsler Bellevue Intelligence Scale; 1939 von David Wechsler zusammengestellte psychologische Tests (Testbatterie)

WBIS